Mission har flere betydninger:
 Mission (opgave) – en særlig opgave som udføres af en eller flere personer
 Religiøs mission – er et organiseret forsøg på religionsudbredelse til anderledes-troende.
 Kristen mission – et organiseret forsøg på udbredelse af kristendommen til anderledes-troende, kan opdeles i
 Ydre mission – den del af den kristne mission, der foregår i ikke-kristne, udenlandske områder.
 Indre mission – den del af den kristne mission, der søger at genkristne det moderne, verdslige samfund
 Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark("Indre Mission") – en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse.
 Diplomatisk mission – en udsendt repræsentation, der er akkrediteret til en international organisation, f.eks. FN.
 Mission (computerspil) – en opgave i et computerspil
 Missionen (film) – en dansk kortfilm fra 1987 instrueret af Terje Dragseth
 Rummission – en enkelt "tur" eller "opgave" i et rumforskningsprojekt
 vision, mission, values – overskrifter for strategi og eksistensberettigelse i virksomheder

cs:Mise